Адаптер () — структурный шаблон проектирования, предназначенный для организации использования функций объекта, недоступного для модификации, через специально созданный интерфейс. Другими словами — это структурный паттерн проектирования, который позволяет объектам с несовместимыми интерфейсами работать вместе.

Основные характеристики

Задача 

Система поддерживает требуемые данные и поведение, но имеет неподходящий интерфейс.

Способ решения 

Адаптер предусматривает создание класса-оболочки с требуемым интерфейсом.

Участники 

Класс Adapter приводит интерфейс класса Adaptee в соответствие с интерфейсом класса Target (который реализуется классом Adapter). Это позволяет объекту Client использовать объект Adaptee (посредством адаптера Adapter) так, словно он является экземпляром класса Target.

Таким образом Client обращается к интерфейсу Target, реализованному классом Adapter, который перенаправляет обращение к Adaptee.

Следствия 

Шаблон Адаптер позволяет включать уже существующие объекты в новые объектные структуры, независимо от различий в их интерфейсах.

Замечания и комментарии 

Шаблон Адаптер позволяет в процессе проектирования не принимать во внимание возможные различия в интерфейсах уже существующих классов. Если есть класс, обладающий требуемыми методами и свойствами (по крайней мере, концептуально), то при необходимости всегда можно воспользоваться шаблоном Адаптер для приведения его интерфейса к нужному виду.

Близким Адаптеру является шаблон Фасад, не всегда можно отличить один от другого.

Применение шаблона 

Типичным примером использования шаблона Адаптер можно назвать создание классов, приводящих к единому интерфейсу функции языка PHP обеспечивающие доступ к различным СУБД.

Вариант решения данной проблемы с использованием шаблона Адаптер показан на рисунке.

Реализация 

Включение уже существующего класса в другой класс. Интерфейс включающего класса приводится в соответствие с новыми требованиями, а вызовы его методов преобразуются в вызовы методов включённого класса.

Шаги реализации 

 Убедитесь, что у вас есть два класса с несовместимыми интерфейсами:
 полезный сервис — служебный класс, который вы не можете изменять (он либо сторонний, либо от него зависит другой код);
 один или несколько клиентов — существующих классов приложения, несовместимых с сервисом из-за неудобного или несовпадающего интерфейса.
 Опишите клиентский интерфейс, через который классы приложения смогли бы использовать класс сервиса.
 Создайте класс адаптера, реализовав этот интерфейс.
 Поместите в адаптер поле, которое будет хранить ссылку на объект сервиса. Обычно это поле заполняют объектом, переданным в конструктор адаптера. В случае простой адаптации этот объект можно передавать через параметры методов адаптера.
 Реализуйте все методы клиентского интерфейса в адаптере. Адаптер должен делегировать основную работу сервису.
 Приложение должно использовать адаптер только через клиентский интерфейс. Это позволит легко изменять и добавлять адаптеры в будущем.

Ruby

Java - наследование

Java - композиция

Scala

PHP5

PHP5.4

PHP5.4 Compact

JavaScript

Python

C# - композиция 
С# - наследование

Delphi

Примечания

Литература 
 
  (также ISBN 5-272-00355-1)

Ссылки 
 Паттерн Adapter (Адаптер) — назначение, описание, реализация на C++, достоинства и недостатки

Шаблоны проектирования
Структурные шаблоны проектирования
Статьи с примерами кода Ruby